Ел Мексикано има више значења:

 Ел Мексикано (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мексикано (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мексикано (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мексикано, Рестауранте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мексикано (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мексикано (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мексикано (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мексикано (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мексикано (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мексикано (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мексикано (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мексикано (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мексикано (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мексикано (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мексикано, Лос Олвера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мексикано (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику